Jonathan Lemkin, scénariste américain ;
 Raphael Lemkin (1900-1959), juriste polonais puis américain.